Ningjin Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ningjin Xian (härad i Kina, Shandong), 
 Ningjin Xian (härad i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar